Сан-Дзено () может означать:
 Сан-Дзено-ди-Монтанья — коммуна в Италии, в провинции Верона области Венеция.
 Сан-Дзено Маджоре — романская базилика в Вероне (Италия)
 Сан-Дзено-Навильо — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия

См. также 
 Дзено
 Сан-Дзеноне